Baldur Ragnarsson – scrittore ed esperantista islandese
 Björn Ragnarsson – re svedese semi-leggendario
 Halfdan Ragnarsson – comandante vichingo
 Ívarr Ragnarsson – capoclan vichingo danese
 Jón Erling Ragnarsson – ex calciatore islandese
 Rolf Peter Ragnarsson Sohlman – attore e regista svedese
 Þorsteinn Már Ragnarsson – calciatore islandese